Морская может означать:

 «Морская» — альбом группы «Мумий Тролль».

Топонимы

Железнодорожные станции 
 Морская — станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Морская — остановочный пункт Одесской железной дороги.
 Морская — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.

Деревни 

 Морская — деревня в Становлянском районе Липецкой области.

Улицы 
 Морская набережная — название набережных в различных населённых пунктах России.
 Морская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Фамилия 
 Морская, Зинаида Игнатьевна (1884 или 1885—1966) — русская советская актриса. Настоящая фамилия Максимова. Народная артистка Казахской ССР.
 Морская, Мария Ивановна (1872—1907) — русская актриса. Настоящая фамилия Овчаренко.

См. также 
 Морское
 Морской